Murberg ist der Name folgender Orte:

 Murberg (Sasbachwalden), Ortsteil von Sasbachwalden, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Murberg (Gemeinde Fernitz-Mellach), Ortsteil von Fernitz-Mellach, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Murberg (Gemeinde Murau), Ortsteil von Murau, Bezirk Murau, Steiermark

Siehe auch:
 Murberge